Риу-Прету-да-Эва:

 Риу-Прету-да-Эва — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас.
 Риу-Прету-да-Эва — микрорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас.